Édouard Persin – ciclista francese
 Henri Persin – direttore della fotografia francese
 Raymond Persin – scultore e avvocato francese
 Sergej Michajlovič Peršin – biologo, astronomo e fisico russo